La 2. Fußball-Bundesliga 1974-1975 è stata la prima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. Divisa in due gironi, Nord e Süd, è terminata con la promozione in Bundesliga di Hannover 96 e Karlsruher SC, le vincitrici dei due gironi, e del Bayer Uerdingen, che, secondo in campionato, è invece uscito vincitore dal play-off promozione.

Il campionato nasce in sostituzione della Regionalliga, un torneo suddiviso in cinque gironi: Nord, West, Südwest, Süd e Berlino. Per decidere quali squadre di Regionalliga debbano accedere al nuovo secondo livello si sceglie di tener conto dei risultati conseguiti negli ultimi cinque anni; così il girone Nord viene formato da sette squadre provenienti dalla Regionalliga Nord, dodici dalla West e una da quella di Berlino, mentre quello Süd è composto da sette squadre della Regionalliga Südwest e da tredici della Süd.

Capocannonieri del torneo sono stati Volker Graul dell'Arminia Bielefeld con 30 reti nel girone nord, e Bernd Hoffmann del Karlsruhe con 25 reti nel girone süd.

Girone nord

Classifica finale

Girone sud

Classifica finale

Spareggi

Play-off promozione intergirone 

andata

ritorno

Verdetti finali 
 Hannover 96, Karlsruher SC e FC Bayer 05 Uerdingen promosse in Fußball-Bundesliga 1975-1976.
 TSR Olympia Wilhelmshaven, SC Rot-Weiß Oberhausen, VfL Wolfsburg, HSV Barmbek-Uhlenhorst, VfR Heilbronn, Borussia Neunkirchen, Wormatia Worms e VfR Mannheim retrocesse.

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1974-1975

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
1974